

Patronyme 
Huang () est un nom de famille chinois. Prononcé différemment selon les dialectes du monde chinois, il peut être romanisé en Hwang, Hong, Wong, Vong, Bong, Ng, Ong, Ung, Ooi, Oi, Oei, Wee. 

 Alice S. Huang (1939-), biologiste américaine  ;
 Arcade Huang (1679-1716) fut l'interprète chinois-français de Louis XIV de France. Il fut le premier chinois à s'installer définitivement à Paris.
 Huang Bo (1974-), un acteur chinois
 Huang Dongping (1995-), joueuse de badminton chinoise
 Huang E (1498-1569), poétesse chinoise
 Huang Feihong, un maître d'art martiaux chinois
 Huang Gai, un militaire chinois
 Huang Guliu (1908-1977), un écrivain chinois
 Huang Hao, un eunuque chinois
 Huang Hsiao-wen, une boxeuse taïwanaise
 Hui-Chen Huang (née en 1978), réalisatrice taïwanaise
 Huang Huidan, une gymnaste chinoise
 James Huang, un homme politique taïwanais ;  
 Huang Ju, un politicien chinois
 Huang Kuo-chang (né en 1973), militant et homme politique taïwanais
 Huang Qijing, maître d'art martiaux et médecin chinois
 Huang Qiuyan, athlète chinoise, spécialiste du triple saut.
 
 Huang Quan, un militaire et lettré chinois
 Huang Quan, peintre chinois ;  
 Stéphanie Huang (1996-), violoncelliste belge ; 
 Sylvia Huang (1994-), violoniste belge ; 
 Huang Taiji, un empereur chinois ;  
 Huang Tingjian, un écrivain chinois
 Huang Wan, un ministre chinois
 Huang Wenjuan, une pongiste chinoise
 Huang Wenyi, une rameuse chinoise en aviron
 Huang Xiaomin, une nageuse chinoise
 Huang Yong, (1974-2003), un tueur en série chinois
 Huang Yong Ping (1954-2019), un artiste chinois naturalisé français
 Huang Zhihong, une athlète chinoise, spécialiste du lancer du poids
 Huang Zhong, un militaire chinois
 Huang Zu, un général chinois
 Huang Zunxian, un écrivain chinois
 Huang Wei, un jeune acteur et chanteur chinois

Toponyme
 Huang (État), ancien État chinois vassal de la dynastie Zhou (1046 - 221 avant notre ère)

Qualificatif 

 Xu Huang, un militaire chinois
 Qin Shi Huang, un empereur chinois
 Yü Huang, un empereur chinois
 Huángdì, un empereur chinois
 Yu Huang, un dieu chinois
 Dong Huang, un personnage de court chinois

Art et culture 

 Ying huang boon sik, titre original du Syndicat du crime, un film
 Feng-Huang, un phénix chinois

Autres 
Huang () est un mot d'origine chinoise permettant d'identifier certains éléments naturels du fait de la couleur jaune de l'argile local, le  loess.
 Huang He (), le fleuve chinois aussi appelé Fleuve Jaune.
 
 Huangshan (), un massif montagneux de l'Anhui.
 Huangshan (, une ville chinoise au sud de l'Anhui.

Homonymie de patronyme
Patronyme chinois